Aitos bezeichnet:

 eine Stadt in Bulgarien, siehe Ajtos
 ein Dorf in Bobonaro, Osttimor, siehe Balibo Vila
 ein Dorf und Aldeia in Cova Lima, Osttimor, siehe Dato Rua

Siehe auch:
 Ajtos (Begriffsklärung)
 Aetos